Klassisk distance for damer bliver afviklet over 15 km. Konkurrencen bliver afholdt 7. februar 2022.

Konkurrencen 
Hver deltager skyder fire gange à 5 skud, først 2 gange liggende og herefter 2 gange stående. For hver forbier tildeles deltageren en tidsstraf på ét minut.

Resultater 
Løbet startede kl. 17:00.

Medaljeoversigt

Referencer

Eksterne henvisninger 
 Skiskydning ved vinter-OL 2022 

15 km Klassisk distance - Damer